Por Ribera Baja puede referirse a cinco localizaciones en España:

 La comarca valenciana de la Ribera Baja.
 El municipio alavés de Ribera Baja.
 La aldea jienense de Ribera Baja.
 Ribera Baja del Genil.
 Ribera Baja del Ebro.